Las lenguas talodí o talodi son un grupo de lenguas kordofanas habladas por unas 30 mil personas en los montes Nuba la provincia de Kordofán del Sur en Sudán.

Clasificación 
T. C. Schadeberg (1981) sobre la base de la comparación léxica propuso la siguiente clasificación para estas lenguas:

Los porcentajes indican la proporción de léxico común aproximado en cada nudo, medido según mediante las listas de cognados usadas para la clasificación.

Comparación léxica 
Los numerales en diferentes lenguas talodi son:
{|class=wikitable style=text-align:center;
|-
! rowspan=2|GLOSA
! colspan=2|Talodi
! colspan=2|Tocho
! rowspan=2|PROTO-TALODI-TOCHO

! colspan=2|Tegem-Amira

|-

! Dagik !! Nding !! Acheron !! Lumun !! Lafofa !! Amira
|-
| '1' || j-ɜlːʊ || -álːâŋ || bulluk || cʊ́lʊ́kʊ̂ || *-əllʊk || ţɪɽeṭi || piʧě
|-
| '2' || j-ɛːɽa || -étːâ || weɽʌk || mɛ̀ɽá || *-ɛːɽa(k) || pɪḑɛːrɪ̀n || pelě
|-
| '3' || j-ɜt̪ːɜk̚ || t-atːák || wʌt̪ːʌk || mɽaβʊ́ɾʊ̀k ||  *-ətːə̪k || pәḑáán || tare
|-
| '4' || bɽandɔ || -ibːíñik || bɽando || mɔ́ʲɔ̀ɽɪ̀n || *-ɔɟɔḍɪn || keːka ||  
|-
| '5' || si-s-ɜlːʊ || ciβiñ cálːâŋ || zəɡuŋ zulːuk || mʊ́ɣʊ́lʊ̀k || || liəgum ||  
|-
| '6' || na-j-ɜlːʊ || 5+1 || 5+1 || mɽakʊ́ɾʊ̀k || *5+1 || 5+1 ||  
|-
| '7' || na j-ɛːɽa || 5+2 || 5+2 || mɛ́ɽɛ̀ɽàβʊ́ɾʊ̂k || *5+2 ||  ||  
|-
| '8' || na j-ɜt̪ːɜk̚ || 5+3 || 5+3 || mámɔ̀ɾmɔ̀ɾ || *5+3 ||   || 
|-
| '9' || na bɽandɔ || 5+4 || 5+4 || mʊ́ɣʊ́lláʲɔ̀ɽɪ̀n || *5+4 ||  || 
|-
| '10' || n̪ipɽa || ñíβá ñûk || gurruŋ || mɑ̀tul || *a-ttuḷ || tiəɽum  ||  
|}

Referencias

Bibliografía 
 Schadeberg, Thilo C. A survey of Kordofanian.  SUGIA Beiheft 1-2.  Hamburg:Helmut Buske Verlag, 1981.

Lenguas talodí-heibán